Salvaje puede referirse a:

 Una fiera o animal salvaje, o sea, el animal que vive libre en la naturaleza, o que incluso cuando vive en cautividad no es considerado susceptible de domesticación.

 Una planta salvaje o flora salvaje , la planta que es exótica y rara.
 El hombre salvaje o ser de los bosques, figura mitológica que aparece en obras de arte y literatura medieval y renacentista.

 Aplicado a seres humanos, lo perteneciente al salvajismo, un concepto antropológico desfasado que definía un estado de la evolución cultural de las sociedades humanas anterior a la barbarie y a la civilización; y que ha pasado a utilizarse como sinónimo de comportamiento instintivo, irracional o cruel.

 Una cultura primitiva o lo perteneciente a ella (individuos, objetos o conceptos).
 El mito del buen salvaje.
 El concepto de niño salvaje o niño feral.
 El concepto de hombre salvaje.Ullauri

Geografía 
 Las Islas Salvajes o Peñones Salvajes, un archipiélago macaronésico deshabitado, de soberanía disputada entre España y Portugal.

Cine 
 Salvaje (The wild one) (1954), película con Marlon Brando.
 Grupo salvaje (1969), película de Sam Peckinpah.
 Toro salvaje (1980), película de Martin Scorsese, con Robert De Niro.
 Corazón salvaje (1990), película de David Lynch.
 Salvajes (2001), película de Carlos Molinero, con Imanol Arias.
 Salvaje (2003), película con Jean-Claude Van Damme.
 Salvaje (2006), película de animación de Disney.
 Salvaje (2012), libro de Cheryl Strayed.

Movimientos artísticos 
 Fauves ("Fieras" o "animales salvajes"), un grupo de pintores franceses en torno a Henri Matisse (fauvismo). 
 Die Wilden ("los Salvajes"), un grupo de pintores del expresionismo alemán, en torno a Franz Marc.
 Die Neue Wilden ("los Nuevos Salvajes"), un grupo de pintores del neoexpresionismo alemán.

Otros 
 La salvaje, cuento de Joaquín Gallegos Lara incluido en el libro Los que se van (1930)
 Corazón salvaje, .